Okręty Royal Navy o nazwie HMS Swift:

 HMS "Swift" (1697) – 10 działowy okręt zwodowany w 1697, wszedł na mieliznę w pobliżu Port Comfort, Wirginia w 1698
 HMS "Swift" (1704) – slup wojenny należący do grupy Swift, zbudowany w 1704 i sprzedany w 1718
 HMS "Swift" (1721) – slup należący do grupy Otter, zbudowany w 1721 i sprzedany w 1741.
 HMS "Swift" (1741) – slup należący do grupy Drake, zbudowany w 1741 i utracony w 1756.
 HMS "Swift" (1763) – 14 działowy slup należący do typu Swift, zbudowany w 1763, zatonął w Puerto Deseado, Patagonia w 1770
 HMS "Swift" (1776) – 14 działowa brygantyna przechwycona przez Stany Zjednoczone w okresie pomiędzy 1776 a 1778
 HMS "Swift" (1793) – slup zbudowany w 1793
 HMS "Swift" (1835) – slup pocztowo-pasażerski zwodowany w 1835
 HMS "Swift" (1879) – zwodowany w 1879, sprzedany w Hongkongu w 1920 do służby handlowej
 HMS "Swift" (TB81) – eksperymentalny torpedowiec wodowany w 1885, rozebrany w 1921
 HMS "Swift" (1910) – unikatowy lider niszczycieli, który brał udział w działaniach I wojny światowej, sprzedany na złom w 1921.
 HMS "Swift" (G46) – niszczyciel typu S zatopiony przez minę w pobliżu plaż Normandii 24 czerwca 1944.
 HMS "Swift" (P243), później LÉ "Orla" (P41) – korweta patrolowa typu Peacock zbudowana w 1984 i przekazana Irish Naval Service w 1988

Swift